Die Saison 2006/07 war die 16. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren der SK Doppelbauer Kiel, der SC Leipzig-Gohlis und der SV Wolfbusch aufgestiegen. 
Während Kiel und Leipzig den Klassenerhalt erreichten, musste Wolfbusch direkt wieder absteigen; die weiteren Absteiger waren der SV Walldorf und Rotation Pankow. 
Der USV Volksbank Halle gewann mit einem Punkt Vorsprung vor dem OSC Baden-Baden die deutsche Meisterschaft.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2006/07 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der USV TU Dresden und die Karlsruher Schachfreunde beendeten die Saison mit der gleichen Anzahl an Mannschafts- und Brettpunkten und belegten damit beide den 3. Platz. In der Kreuztabelle sind in der 3. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse des USV TU Dresden aufgeführt, in der 4. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse der Karlsruher Schachfreunde.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007
Sportsaison 2006/07